Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Mecklenburg () :
le comté de Mecklenburg, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
le comté de Mecklenburg, situé dans le Commonwealth de Virginie.